Э́рик Джо́зеф Ли́хай (; родился 17 ноября 1988 года, Даунерс-Гроув, Иллинойс, США) — американский футболист, защитник, и футбольный тренер.

Карьера 
Воспитанник школы «Астон Виллы». В 2008 году подписал профессиональный контракт с клубом, но в первые годы игры за клуб игровой практики фактически не имел, поэтому трижды отдавался в аренду. Только после прихода на тренерский мостик «Вилланов» Пола Ламберта Лихай стал более-менее стабильно выходить в основном составе клуба. В 2010 году Эрик впервые получил вызов в сборную США. Летом 2013 года перешёл в «Ноттингем Форест».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба

Футболисты США
Футбольные тренеры США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Фатих Карагюмрюк»